1979 Голяма награда на Белгия е 26-о за Голямата награда на Белгия и шести кръг от сезон 1979 във Формула 1, провежда се на 13 май 1979 година на пистата Золдер близо до Хьосден-Золдер, Белгия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструктор

Източници 
 

Голяма награда на Белгия